Loophole steht für:
 Raumfahrt verboten!, Kurzgeschichte von Arthur C. Clarke aus dem Jahr 1946 (Originaltitel) 
 Loophole (1954), US-amerikanischer Film von Harold D. Schuster aus dem Jahr 1954 
 Ein perfekter Bruch, britischer Film aus dem Jahr 1981 von John Quested (Originaltitel)
 Loophole (2019), US-amerikanischer Film von Jenny Ivers aus dem Jahr 2019